Мартин Хауг (; 30 января 1827,  — 3 июня 1876, ) — немецкий востоковед, иранист и санскритолог, внёсший особый вклад в авестологию.

Биография 
Родился в районе города Балингена, учился санскриту в Тюбингенском университете. Получив достаточное образование, работал преподавателем санскрита в колледже индийского города Пуна, где он мог иметь непосредственные контакты с парсийской общиной Индии. Благодаря научным работам Мартина Хауга, посвящённым Авесте, с его именем связана научная теория о том, что Гаты написаны на более старом диалекте, чем другие части Авесты.

Библиография 
 Die Pehlewisprache und der Bundehesch (1854)
 Die fünf Gathas, (1858—1860). «Пять Гат», перевод и толкование.
 Die Schrift und Sprache der zweiten Keilschriftgattung (1855)
 Essays on the sacred language, writings, and religion of Parsees. Бомбей 1862 .
 A Lecture on an original Speech of Zoroaster (1865)
 Über den Charakter der Pehlewisprache (1869)
 Das 18. Kapitel des Wendidad (1869)
 Über das Ardai-Vircifnamei (1870)
 An old Pahlavi-Pazand Glossary (1870)
 Vedische Rätselfragen und Rätselspruche (1875)

Примечания

Ссылки 
 История авестологии
 Бойс М. Зороастрийцы. Верования и обычаи. М. Хауг и Э. В. Уэст о верованиях зороастрийцев
 М.Хауг. Эссе священного языка, письменности и религии парсов. (анг.)

Авестологи
Иранисты
Санскритологи Германии
Члены Гёттингенской академии наук
Преподаватели Мюнхенского университета
Выпускники Тюбингенского университета